Чемпіонат Польщі з хокею 2017 — 82-й чемпіонат Польщі з хокею, чемпіонат стартував 11 вересня 2016 року, завершився 2 квітня 2017. Водинадцяте за свою історію чемпіоном Польщі стала краківська «Краковія».

Учасники чемпіонату

Попередній етап 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! width="25" |М
! width="200" | Команда
! width="40" | І
! width="40" | В
! width="40" | ВО
! width="40" | ВБ
! width="40" | ПО
! width="40" | ПБ
! width="40" | П
! width="40" | Ш
! width="40" | О
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 1. ||align="left"| ГКС Тихи ||20||15||2||0||1||0||2||103:35||50
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 2. ||align="left"| Краковія Краків ||20||16||0||0||0||1||3||105:43||49
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 3. ||align="left"| Подгале (Новий Тарг) ||20||13||1||0||1||0||5||85:49||42
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 4. ||align="left"| Полонія Битом ||20||10||3||0||1||0||6||55:51||37
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 5. ||align="left"| ГКС (Ястшембе) ||20||9||1||1||2||1||6||67:50||34
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 6. ||align="left"| Орлік (Ополе) ||20||9||0||1||1||2||7||71:52||32
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 7. ||align="left"| Унія (Освенцім) ||20||8||1||2||1||1||7||60:56||32
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 8. ||align="left"| ГКС (Катовиці) ||20||8||1||1||0||0||10||49:57||28
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 9. ||align="left"| Неста (Торунь) ||20||4||0||1||1||0||14||56:96||15
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 10. ||align="left"| Автоматика Сточньовець 2014 ||20||3||0||0||1||1||15||44:89||11
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 11. ||align="left"| СМС U20 (Сосновець) ||20||0||0||0||0||0||20||31:148||0
|}
Джерело: hokejfanСкорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі, ВБ = перемога по булітах, ПО = поразки в овертаймі, ПБ = поразки по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки Другий етап 

 Група переможців 

Джерело: hokejfanСкорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі та по булітах, ПО = поразки в овертаймі та по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки Група невдах 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! width="25" |М
! width="200" | Команда
! width="40" | І
! width="40" | В
! width="40" | ВО
! width="40" | ПО
! width="40" | П
! width="40" | Ш
! width="40" | О
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 7. ||align="left"| Унія (Освенцім) ||36||20||4||2||10||142:94||70
|- bgcolor="#F0FFFF" align="center"
| 8. ||align="left"| ГКС (Катовиці) ||36||17||2||4||13||108:98||59
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 9. ||align="left"| Неста (Торунь) ||36||10||6||1||19||146:155||43
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 10. ||align="left"| Автоматика Сточньовець 2014 ||36||10||0||3||23||116:139||33
|- bgcolor="#EECFA1" align="center"
| 11. ||align="left"| СМС U20 (Сосновець) ||36||0||0||1||35||52:284||1
|}
Джерело: hokejfanСкорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі та по булітах, ПО = поразки в овертаймі та по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матчі за 3 місце

Фінал

Плей-аут 
 Неста (Торунь) — Автоматика Сточньовець 2014 — 2:4 (2:3, 4:1, 2:6, 2:4, 3:2, 1:5)

Джерела 
 Офіційний сайт 
 Усе про хокей 
 Плей-оф 
 Польська Екстраліга на scoresway 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
2016 у польському спорті
2017 у польському спорті